Artur Dawtjan ist der Name folgender Personen:

* Artur Dawtjan (Turner) (* 1992), armenischer Turner
 Artur Dawtjan (Schachspieler) (* 2002), armenischer Schachspieler